Mestre hace referencia a varios artículos:

Personas
 Jeannine Mestre, actriz española.
 Laura Mestre Hevia, helenista, traductora y escritora cubana.
 Manuel Mestre Ghigliazza,  médico, y académico mexicano, Gobernador de Tabasco.
 Mestre Robert, también conocido como Robert de Noia, autor del "Llibre de Coch".
 Nito Mestre músico argentino, conocido por ser la voz principal del dúo Sui Generis, junto a Charly García.
 Ramón Mestre, odontólogo y político argentino perteneciente a la Unión Cívica Radical.
 Juan Carlos Mestre, escritor español premio nacional de Poesía.
 Demetrio Mestre Fernández, director de Telefónica y procurador en las Cortes Españolas.

Además
 Mestre, localidad perteneciente al municipio de Venecia,  en Italia.
 Reyer Venezia Mestre, equipo de baloncesto italiano.